De Burd, een eiland bij Grouw
De Bird (waterschap), een voormalig waterschap bij Grouw, in de Nederlandse provincie Friesland
De Bird (windmolen), een windmolen in een van de polders van dit waterschap
De Bird (Súdwest-Fryslân), een buurtschap bij Heeg.